Children of the Corn pode referir-se a:

 Children of the Corn – conto de Stephen King;
 Children of the Corn (filme) – Filme norte-americano de 1984;
 Children of the Corn II: The Final Sacrifice – Sequência de 1993 do filme.
 Children of the Corn III: Urban Harvest – Sequência de 1995 do filme.
 Children of the Corn IV: The Gathering – Sequência de 1996 do filme.
 Children of the Corn V: Fields of Terror – Sequência de 1998 do filme.
 Children of the Corn 666: Isaac's Return – Sequência de 1999 do filme.
 Children of the Corn: Revelation – Sequência de 2001 do filme.
 Children of the Corn – Refilmagem (Telefilme) de 2009 do filme original.
 Children of the Corn: Genesis - Sequência de 2011 do filme. 

Desambiguação